Morus – imię męskie
 Morus – naukowa nazwa rodzaju roślin z rodziny morwowatych, nazwa zwyczajowa – morwa 
 Morus – naukowa nazwa rodzaju ptaków z rodziny głuptaków (Sulidae)
 Tomasz Morus – angielski święty, myśliciel, pisarz i polityk